Avec l'apparition des ponts métalliques au cours du , plusieurs de ces nouveaux ponts vont couramment être appelés Pont de fer dont : 

 Pont de fer de Melun franchissant la Seine, détruit en , remplacé après guerre par le pont Maréchal-Leclerc ; 
 Pont de fer de Moulins franchissant l'Allier ;
 Le pont de fer, ou Iron Bridge en anglais, qui franchit le Severn au niveau de la vallée d'Ironbridge (classée au patrimoine de l'Unesco) en Angleterre.

Notes et références

Article connexe
 Étang du Pont de Fer, en Loire-Atlantique